Хоригу́ти () — японская фамилия. Известные носители:

 Хоригути, Кёдзи (род. 1990) — японский боец смешанного стиля;
 Хоригути, Сутэми (1895—1984) — японский архитектор.